Баганалы — многозначный термин.

Населённый пункт 
 Баганалы — село в Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана.

Род 
 Баганалы — казахский род племени Найман, входящего в Средний жуз.